Escória (substância) — um subproduto da indústria metalúrgica
Piroclasto — ou escória vulcânica em alguns contextos
Escória granulada de alto forno — material produzido pelo aquecimento de materiais a alta temperatura
Escória (álbum) — EP de Zeca Baleiro